

Corfou (en grec : Κέρκυρα / Kérkyra, en grec ancien Κόρκυρα / Kórkyra) est la plus peuplée des Îles Ioniennes, en Grèce.

Corfou, Kerkyra, Korkyra, Cercyre ou Corcyre peuvent désigner:

Lieux 
 Corfou, la plus peuplée des Îles Ioniennes, en Grèce
 Corfou (ville), la capitale de l'île
 Corfou (dème), municipalité grecque
 Corfou (district régional), subdivision de Grèce créée en 2011
 Nome de Corfou, un ancien nome de Grèce (1864-2010)
 Corcyre (département), un département de la Première République française (1797-1799)
 Corcyre, nom antique de l'île de Corfou
 Corfu (New York), localité des États-Unis
 Corcyra Nigra ou Corcyra Melaina, nom antique de l'île de Korčula, en Croatie, et de sa capitale Korčula (ville)

Personnes 
 Corcyre (mythologie), nymphe, fille du fleuve Asopos, ayant donné son nom à l'île
 Sainte , martyre chrétienne du , fille du gouverneur romain de Corfou
  (né en 1921), homme politique israélien
  (né en 1942), entraîneur français de football

Bateaux 
 Trois navires de la marine de guerre hellénique ont porté ce nom :
 , vapeur douanier (1885-1897)
  M-208 (1943-1973), ancien BYMS-2172 de la Royal Navy (classe ), cédé à la marine hellénique en 1946
  L-182 (construit en 2004), navire de débarquement de type Zubr
  (1915-1956), navire de guerre russe, soviétique puis bulgare de classe Fidonisy
  (1931-1961), navire britannique
 , ferry italien, grec puis turc (1953-1997), objet d'une prise otage sous le nom de MV Avrasya en 1996

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme